Ро́берт А. Дж. Гэ́гнон (; род. 31 июля 1958) — американский пресвитерианский теолог и библеист, специалист по паулианству и вопросам человеческой сексуальности в Библии.

Один из авторов «Энциклопедии христианской цивилизации», «Нового словаря христианской апологетики», «Словаря теологического толкования Библии» и «Оксфордского справочника по евангелической теологии».

Биография 

В 1981 году окончил Дартмутский колледж по кафедре истории, получив бакалавра гуманитарных наук cum laude.

В 1987 году получил  в Гарвардской школе богословия Гарвардского университета.

В 1992 году преподавал историю гностицизма в Тафтском университете, а в 1992—1993 годах преподавал введение в Новый Завет в .

В 1993 году в  получил доктора философии magna cum laude, защитив диссертацию по теме «Должны ли мы грешить? Спор римлян и ».

В 1993—1994 годах — приглашённый ассистент-профессор религии Миддлберийского колледжа. Преподавал введение в Ветхий и Новый Завет, послания апостола Павла, историю иудаизма времён Второго Храма, историю гностицизма и древнееврейский язык.

В 1994—2002 годах —  Нового Завета, а в 2002—2017 годах — ассоциированный профессор Нового Завета в . Преподавал введение в апостольские послания, введения в Евангелия, греческий язык, новозаветную экзегетику, исследования послания к Римлянам и Первого послания к Коринфянам, богословие апостола Павла.

В 2008 году стал старейшиной Истминстерской пресвитерианской церкви Пресвитерианской церкви США.

В 1998—2004 годах был соредактором журнала Horizons in Biblical Theology.

С 2018 года — профессор новозаветной теологии Школы христианской мысли .

Член «», «», «».

Научная деятельность 

Основной областью исследований Гэгнона являются паулианство, а также вопросы человеческой сексуальности и гомосексуальности в Библии, которые он рассматривает через призму  с опорой на современные исследования в области .

В соавторстве с профессором-эмеритом Нового Завета  Дюковского университета Дэном Отто Виа написал монографию «Гомосексуальность и Библия», где изложил консервативную точку зрения относительно споров о гомосексуальности и церковной жизни, а его коллега представил либеральный взгляд на проблему.

Отзывы 

Профессор Нового Завета   Джеймс В. Браунсон считает Гэгнона «самым традиционалистским толкователем» Библии в вопросах гендерной комплементарности.

Научные труды

Монографии

Статьи 

 Gagnon R. A. J. How Did the „Rule of the Community“ Obtain Its Final Shape? A Review of Scholarly Research // . — 1992. — Vol. 7. — P. 65—83. (перепечатано в: Qumran Questions. / J. H. Charlesworth (ed.). — Sheffield: , 1995. — P. 67—85)
 Gagnon R. A. J. Statistical Analysis and the Case of the Double Delegation in Luke 7:3-7a // . — 1993. — Vol. 55. — P. 709—731.
 Gagnon R. A. J. Heart of Wax and a Teaching That Stamps: TYPOS DIDACHES (Rom 6:17b). Once More // Journal of Biblical Literature. — 1993. — Vol. 112. — P. 667—687. 
 Gagnon R. A. J. Luke's Motives for Redaction in the Account of the Double Delegation in Luke 7:1-10 // . — 1994. — Vol. 36. — P. 122—145. 
 Gagnon R. A. J. The Shape of Matthew's Q Text of the Centurion at Gagnon R. A. J. Capernaum: Did It Mention Delegations? // . — 1994. — Vol. 40. — P. 133—142.
 Gagnon R. A. J. The Meaning of [humon to agathon] in Rom 14:16 // Journal of Biblical Literature. — 1998. — Vol. 117. — P. 675—689. 
 Gagnon R. A. J. A Second Look at Two Lukan Parables: Reflections on the Unjust Steward and the Good Samaritan // Horizons in Biblical Theology. — 1998. — Vol. 20. — P. 1—11. 
 Gagnon R. A. J. Why the 'Weak' at Rome Cannot Be Non-Christian Jews // . — 2000. — Vol. 62. — P. 63—82. 
 Gagnon R. A. J. A Comprehensive and Critical Review Essay of Homosexuality, Science, and the ‘Plain Sense’ of Scripture, Part 1 // Horizons in Biblical Theology. — 2000. — Vol. 22. — P. 174—243. 
 Gagnon R. A. J. The Bible and Homosexual Practice: Theology, Analogies, and Genes // Theology Matters. — Vol. 7/6 (Nov/Dec 2001). — P. 1—13.
 The Lectionary Commentary: Theological Exegesis for Sunday’s Texts (The Second Readings: Acts and the Epistles) / ed. Roger E. Van Harn; Grand Rapids: Eerdmans /London: Continuum International Publishing Group, 2001.
 Gagnon R. A. J. Romans 1:16-17; 3:22b-28, (29-31). pp. 17-21
 Gagnon R. A. J. Romans 4:13-25. pp. 28-32
 Gagnon R. A. J. Romans 5:1-8. pp. 36-40
 Gagnon R. A. J. Romans 9:1-5. pp. 100-104
 Gagnon R. A. J. Romans 10:5-15. pp. 104-109
 Gagnon R. A. J. Romans 15:4-13. pp. 137-142
 Gagnon R. A. J. Philemon 1-21. pp. 463-468
 Gagnon R. A. J. Hebrews 11:1-3, 8-16. pp. 506-510
 Gagnon R. A. J. Are There Universally Valid Sex Precepts? A Critique of Walter Wink’s Views on the Bible and Homosexuality // Horizons in Biblical Theology. — 2002. — Vol. 24:1. — P. 72—125. 
 Gagnon R. A. J. Gays and the Bible: A Response to Walter Wink // , 14-27.08. 2002. — P. 40—43.
 Gagnon R. A. J. A Comprehensive and Critical Review Essay of Homosexuality, Science, and the ‘Plain Sense’of Scripture, Part 2 // Horizons in Biblical Theology. — 2003. — Vol. 25. — P. 179—275. 
 Gagnon R. A. J. Does the Bible Regard Same-Sex Intercourse as Intrinsically Sinful? // Christian Sexuality: Normative and Pastoral Principles / ed. R. E. Saltzman. — Minneapolis: Kirk House, 2003. — P. 106—155.
 Gagnon R. A. J. The Old Testament and Homosexuality: A Critical Review of the Case Made by Phyllis Bird // . — 2005. — Vol. 117. — P. 367—394. 
 Gagnon R. A. J. Why the Disagreement over the Biblical Witness on Homosexual Practice? A Response to David G. Myers and Letha Dawson Scanzoni, What God Has Joined Together? // Reformed Review. — 2005. — 59. — P. 19—130. — 111 p. 
 Gagnon R. A. J. Scriptural Perspectives on Homosexuality and Sexual Identity // . — Vol. 24. — № 4 (Winter 2005). —  P. 293—303.
 Gagnon R. A. J. A Book Not To Be Embraced: A Critical Appraisal of Stacy Johnson’s A Time to Embrace // . — 2009. Vol. 62:1. — P. 61—80. 
 Gagnon R. A. J. Understanding and Responding to a Pro-Homosexual Interpretation of Scripture // Enrichment. — 2011. — Vol. 16:3. — P. 92—101.
 Gagnon R. A. J. Accommodation and Pastoral Concern: What Does the Biblical Text Say? // Embracing Truth: Homosexuality and the Word of God / eds. , Jock Stein. — Haddington, Scotland: Handsel Press, 2012. — P. 138—150. 
 Gagnon R. A. J. How Seriously Does Scripture Treat the Issue of Homosexual Practice?” // Embracing Truth: Homosexuality and the Word of God / eds. , Jock Stein. — Haddington, Scotland: Handsel Press, 2012. — P. 151—178.
 Gagnon R. A. The Scriptural Case for a Male-Female Prerequisite for Sexual Relations // Homosexuality, Marriage, and the Church: Biblical, Counseling, and Religious Liberty Issues / eds. Roy E. Gane, Nicholas P. Miller, H. Peter Swanson. — Berrien Springs, MI: , 2012. — P. 153—161.

Энциклопедии и словари

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Богословы США
Библеисты США
Авторы энциклопедий и словарей
Пресвитерианские священники
Преподаватели Университета Тафтса
Выпускники Дартмутского колледжа
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Миддлбери-колледжа
Преподаватели Хьюстонского баптистского университета
Христианство и гомосексуальность